Edward Nelson (1932- ), mathématicien américain ;
 Edward William Nelson (1855-1934), naturaliste et éthologue américain.